Октава — многозначный термин:
 Октава в акустике и оптике — внесистемная безразмерная единица частотного интервала между двумя частотами (f1 и f2), отношение которых f2/f1 = 2. Схожим образом в музыке октавой называется музыкальный интервал с соотношением частот как 2 к 1, с разницей нот в 7 диатонических ступеней, а также разговорное название самого низкого в природе мужского голоса — баса-профундо.
 Октава в информатике — 8 двоичных разрядов (байт).
 Октава в стихосложении — строфа из 8 стихов с твёрдой схемой рифмовки .
 Октава, в христианском богослужении — восьмой день от праздника (считая день праздника) или весь 8-дневный период между праздником и днём, завершающим октаву.
 Октавами иногда называют элементы Алгебры Кэли.

 «Октава» — предприятие по разработке и производству электроакустических преобразователей и гарнитур.
 «Октава» — тульский завод, ведущий разработки и серийный выпуск электроакустической продукции гражданского и военно-технического назначения.

См. также 

 Октавий
 
 Octavarium